Кочетко́в () — російське прізвище. Відомі носії:

 Кочетков Афанасій Іванович (1930—2004) — російський актор.
 Кочетков Василь Миколайович (1785—1892) — легендарний російський «солдат трьох імператорів».
 Кочетков Денис Євгенович (1980) — російський хокеїст.
 Кочетков Дмитро Олександрович (1979—2022) — старший солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кочетков Ігор Олексійович ( 1941) — радянський артист балету.
 Кочетков Михайло Іванович (1910—2000) — Герой Радянського Союзу.
 Кочетков Олександр Сергійович (1900—1953) — радянський російський поет і перекладач.
 Кочетков Олексій Володимирович (1971) — російський і польський політолог, міжнародний експерт.
 Кочетков-Сукач Володимир Вячеславович (1971—2015) — керівник волонтерського проєкту «Аеророзвідка».

Російські прізвища